«Молодой Сталин» () — книга английского историка и писателя Саймона Монтефьоре.

Книга была удостоена ряда литературных премий: премии газеты Лос-Анджелес таймс за лучшее биографическое произведение, премии Коста, премии имени Бруно Крайского и др.

Кинокомпания Miramax Films приобрела права на экранизацию книги.

По замечанию Галины Юзефович, данная книга хоть и "международный бестселлер, изобилует, тем не менее, грубыми ошибками, натяжками и передежками".

Издание на русском языке 
 Молодой Сталин = Young Stalin. — Corpus, 2014. — ISBN 978-5-17-080799-4

Источники 

Книги по алфавиту
Книги:Персонаж:Сталин
Книги 2007 года
Биографии